Línea 197 puede referirse a:

 Línea 197 de autobuses de Madrid.
 Línea 197A de autobuses de Madrid.
 Línea 197B de autobuses de Madrid.
 Línea 197C de autobuses de Madrid.
 Línea 197D de autobuses de Madrid.
 Línea 197E de autobuses de Madrid.